Quintetto per pianoforte e archi – composizione musicale di Johannes Brahms
Quintetto per pianoforte e archi – composizione musicale di Edward Elgar
Quintetto per pianoforte e archi – composizione musicale di Robert Schumann
Quintetto per pianoforte e archi – composizione musicale di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič